Анна () или Анан (Иудейские древности, книга XVIII, 2.2), сын Сефа (22 год до н. э. — ) — первосвященник Иудеи с 6 по 15 год. Тесть первосвященника Каиафы. Принадлежал к партии саддукеев.

О его пятерых сыновьях упоминает Иосиф Флавий:
 Елеазар бен Анна (первосвященник в 16−17 годы)
 Ионафан бен Анна (37 год)
 Феофил бен Анна (37−41 годы)
 Матиас бен Анна (43 год)
 Анна бен Анна (63 год)

Согласно евангельскому рассказу, после ареста Иисуса Христа в Гефсиманском саду его привели сначала к Анне, пользовавшемуся в то время большим авторитетом и влиянием, а тот послал связанного Иисуса к Каиафе ().
Каиафа был саддукеем, зятем первосвященника Анны и послушным орудием в руках своего тестя. Даже уйдя с поста, Анна продолжал цепко держать в руках власть и по сути дела единолично распоряжался храмовыми должностями и казной. По мнению некоторых историков, именно Анна через своего зятя принял решение о казни Иисуса как мятежника, «одного из тех „пророков“, которыми Иудея была наводнена в то время» — борцов против власти римлян, предсказывавших скорый приход Мессии и обновление мира.

Анна был членом синедриона и участвовал в суде над апостолами Петром и Иоанном ().

Примечания

Ссылки 
 Анна, иудейский первосвященник // Православная энциклопедия
 Влас Михайлович Дорошевич. «В земле обетованной. Дом первосвященника Анны»

Персонажи Нового Завета
Иудейские первосвященники